Murat (naam) of Moerat (naam), een Turkse naam, die afgeleid is van het Arabische Murad of Moerad, waarbij het Turks het zachtere, voor in de mond uitgesproken 'T'-geluid gebruiken in plaats van de meer gutturale 'D', die achter in de mond wordt uitgesproken. Varianten van de naam zijn bijvoorbeeld Murad of Morat.
Murad (naam) of Moerad (naam), een Arabische naam

Personen 
Murat
 Murat I (1326 - 1389), Ottomaanse sultan
 Murat II (1404 - 1451), Ottomaanse sultan
 Murat III (1546 - 1595), Ottomaanse sultan
 Murat IV (1612 - 1640), Ottomaanse sultan
 Murat V (1840 - 1904), Ottomaanse sultan

 Murat Demir, Nederlands crimineel
 Murat Hacıoğlu, Turks voetballer
 Murat Kırbaçoğlu, Nederlands tv-programmamaker
 Murat Tuncel, Turks schrijver en journalist
 Murat Yakin, Zwitsers voetballer en voetbalcoach
 Murat Yıldırım, Turks voetballer

 Jean-Louis Murat, Frans zanger
 Murat (geslacht), Frans prinselijk geslacht
 Joachim Murat, zwager van Napoleon en koning van Napels
 Joachim Murat (1856-1932), voorman bonapartisme
 José Murat, Mexicaans politicus
 Kapllan Murat, een Belgisch crimineel
 Lucien Murat, zoon van Joachim Murat en Frans politicus

Moerat
 Moerat Zjazikov, president van de Russische autonome republiek Ingoesjetië

Murad
 Ferid Murad, Amerikaans arts en farmacoloog en nobelprijswinnaar

Moerad
 Jan Janszoon (of Moerad Raïs de Jongere), Nederlands kaper in Turkse dienst
 Hazji Moerad, Kaukasisch leider tegen de Russen tijdens de Kaukasusoorlog

Plaatsnamen 

 Murat (Allier)
 Murat (Cantal)
ook:
Murat-le-Quaire,  Puy-de-Dôme
Murat-sur-Vèbre,  Tarn

Overig 
 Murat, de naam van een model van het Turkse automerk Tofaş